L'anno scorso il torneo non si è disputato.

Yanina Wickmayer ha sconfitto Nicole Gibbs per 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Yanina Wickmayer (campionessa)
  Tatjana Maria (quarti di finale)
  Bojana Jovanovski (secondo turno)
  Naomi Broady (secondo turno)

 Nicole Gibbs (finale)
 Julia Glushko (primo turno)
 Sachia Vickery (primo turno)
 Rebecca Peterson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Carlsbad Classic 2015
WTA Tour 2015